Manaus (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
Manaus (stad), een stad en gemeente in deze microregio